Hanimann ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Hanimann (* 1955), Schweizer bildender Künstler
 Joseph Hanimann (* 1952), Schweizer Journalist, Essayist und Biograf